Navnet Jevons kan referere til flere forskellige personer:

 William Stanley Jevons - britisk økonom, 1835-1882
 Frank Byron Jevons - britisk filolog og humanistisk videnskabsmand, 1858-1936